Drift kan avse:

 Drift (seriealbum) – ett seriealbum tecknat av Jan Bielecki
 Drifting – en bilsport
 Driftteori – en utbredd teori inom psykologin och motivationsteorin